Radzikowski ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Radzikowski (1925–2017), deutscher Hockeyspieler
 Walery Eljasz-Radzikowski (1841–1905), polnischer Landschafts- und Historienmaler sowie Grafiker, Zeichner und Fachschriftsteller